Der Schweizer Grossfeldhandball-Cup 2022 war die 80. Austragung des Schweizer Handballgrossfeldcupwettbewerbs der Herren. Austrager war der HSC Suhr Aarau, Titelverteidiger der SV Lägern Wettingen.

Modus 
Die vier Teams spielten eine Doppelrunde. Nach der Hauptrunde spielten die Mannschaften auf Platz 1 und 2 um den Cupsieg und die Mannschaften auf den Plätzen 3 und 4 um die Bronzemedaille. Die Spiele dauerten 2 × 12 Minuten.

Hauptrunde 
||Qualifiziert für das

|rowspan="2"|Final

|rowspan="2"|Spiel um Platz 3

Spiel um Platz 3

Final

1. Cupsieg für den HS Biel

Weblinks 
 Ergebnisse auf der Website des Schweizerischen Handball-Verbands

Einzelnachweise 

2022
Handballveranstaltung 2022
Sportveranstaltung im Kanton Aargau